Collo ima više značenja:
 Collo, Biella
 Collo, Como